Дрема́йловка (укр. Дрімайлівка) — топоним в Украине.

 Дремайловка — село Куликовского района Черниговской области, центр сельского совета.
 Дремайловка — пассажирский железнодорожный остановочный пункт Киевской дирекции Юго-Западной железной дороги на линии Чернигов—Нежин.